Супер рагби 2003. (службени назив: 2003 Super 12) је било 8. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 12 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Сезона је трајала од фебруара до краја маја. Блузси су победили Крусејдерсе у финалу у Окланду.

Табела 

Супер 12

Плеј оф 

Полуфинале

Крусејдерси - Херикејнси 39-16 

Блузси - Брамбиси 42-21

Финале

Блузси - Крусејдерси 21-17

Статистика и награде 

Највише есеја

 Даг Хаулет 12, Блузси

Највише поена

 Карлос Спенсер 143, Блузси

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2003.